Рогачинка () — село в Чаплинском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 11 человек. Почтовый индекс — 75204. Телефонный код — 5538. Код КОАТУУ — 6525485005.

Местный совет 
75223, Херсонская обл., Чаплинский р-н, с. Шевченка, ул. Кудри, 32

Ссылки 
 Рогачинка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чаплинского района